Вирка — річка в Україні
Вирка — село, Рівненська область, Сарненський район